Die Kraftwerke in der Demokratischen Republik Kongo werden sowohl auf einer Karte als auch in Tabellen (mit Kennzahlen) dargestellt. Die Liste ist nicht vollständig.

Installierte Leistung und Jahreserzeugung 
Im Jahre 2016 lag die Demokratische Republik Kongo bzgl. der installierten Leistung mit 2.587 MW an Stelle 105 und bzgl. der jährlichen Erzeugung mit 9,046 Mrd. kWh an Stelle 106 in der Welt. Der Elektrifizierungsgrad lag 2013 bei 9 % (19 % in den Städten und 2 % in ländlichen Gebieten).

Karte

Wasserkraftwerke

Anmerkungen

Einzelnachweise 

 
Kongo (Demokratische Republik)
Kraftwerke Kongo (Demokratische Republik)